Типсей — фамилия. Известные носители:

 Типсей, Правин (род. 1959) — индийский шахматист, гроссмейстер.
 Типсей, Багяшрее Сатхе (род. 1961) — индийская шахматистка.